Ernest Bevin, homme politique britannique,
 Matt Bevin (1967- ), homme d'affaires et politique américain, gouverneur du Kentucky,
 , joueur néozélandais de hockey,
 Patrick Bevin (1991-), coureur cycliste néo-zélandais.

Voir aussi 
 Beavan